Der Kanton Le Pastel ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castres, im Département Tarn und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Saïx.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Pastel